Le terme Perley peut faire référence à :

Patronyme 

 George Halsey Perley (1857-1938), politicien et diplomate canadien ;
 William Goodhue Perley (1820-1890), homme d'affaires et membre de la Chambre des communes du Canada de 1887 à 1890 ;
 Perley Gilman Nutting (1873-1949), physicien optique, fondateur de la Optical Society of America ;
 Perley Brown Johnson (1798-1870), représentant de Ohio ;
 Perley A. Thomas (1874-1958), industriel américain ;
 Perley Keyes (1774-1834), politicien américain de New York ;
 Perley Ason Ross (1883-1939), physicien qui a travaillé sur les rayons X.
 Perley Dunn Aldrich (1863 - 1933), compositeur américain.

Toponyme

Pont Perley (1931-1998), un pont reliant Hawkesbury (Ontario à Grenville (Québec) ;
 Rivière Perley, un pont situé dans Pontiac, au Québec ;
 Île Perley, dans la partie est de la baie d'Hudson.

Perley, une ville du Minnesota ;

Entreprises 
 Perley A. Thomas Car Works, un constructeur de tramways en bois et en acier, basé à High Point (Caroline du Nord).